Levaux peut faire référence à :
 Léopold Levaux, militant chrétien wallon ;
 Levaux, entreprise française du BTP

Voir aussi
 
 
 Amaury Leveaux